Les Ormes (Vienne)
 Les Ormes (Yonne)
ook:
gemeenten met de naam Ormes